

Persone 
 Anastasiia Makina – pallamanista russa
 Precious Makina – pugile zambese

Altro 
 Mákina – genere musicale
 Makina Kimya Endüstrisi Ankaragücü Spor Kulübü – squadra di pallavolo turca
 Plaubel Makina – fotocamera
 Chief Makina – personaggio del fumetto Deadman Wonderland